Чемпіонат Луганської області з футболу — обласні футбольні змагання серед аматорських команд. Проводяться під егідою Луганської обласної асоціації футболу.

Усі переможці

Див. також 
 Кубок Луганської області з футболу
 Чемпіонат Донбасу з футболу

Посилання 
 Від Сяну до Дону. Чемпіонати Луганської області
 Статистика чемпіонатів Луганської області на сайті amateur.footboom.com
 Офіційний сайт Луганської обласної асоціації футболу
 Статистика чемпіонатів Луганської області на сайті football.lg.ua 
 Так гартувалася «Сталь» — статистика чемпіонатів на сайті ФФУ
 Візитна картка Федерації футболу Луганської області
 Чемпионат Ворошиловградской области — FootballFacts.ru 
 Чемпионат Луганской области — FootBook 
 Луганская область Украинской ССР 
 Второе место - тоже успех — Итоговая турнирная таблица первенства области 2002 
 Чемпионаты Луганской области 2004-2006 годов 
 Первомайський «Золоте-Алмаз» – чемпіон Луганщини
 Итоговая турнирная таблица первенства области 2007 
 Итоговая турнирная таблица первенства области 2008 
 Итоговая турнирная таблица первенства области 2009 
 Чемпионат области-2010. Итоговые таблицы 
 Обзор областных чемпионатов Украины 2012. Восток 
 Итоги областных чемпионатов Украины 2013. Восток 
 Підсумки обласних чемпіонатів України 2014. Схід
 Турнірна таблиця 2017 року
 Переможець Чемпіонату Луганської області 2018 року Перша ліга
 Чемпіонат Луганщини-2021: турнірна таблиця та підсумки останнього туру

Луганська область
Спорт у Луганській області